Damir Matković – astronomo croato
 Karlo Matković – cestista bosniaco
 Mladen Matković – calciatore croato